Abbazia di San Giusto al Pinone – abbazia di Carmignano
 Abbazia di San Giusto a Tuscania – abbazia di Tuscania
 Abbazia dei Santi Giusto e Clemente – abbazia di Volterra
 Abbazia di San Giusto (Susa) – abbazia di Susa